Ле-Тре () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, кантон Барантен. Расположен в 28 км к западу от Руана, в 20 км от автомагистрали А150, на правом берегу Сены.

Население (2018) — 4 900 человек.

История 
Ещё в начале XX века Ле-Тре был небольшой деревней, но все изменилось во время Первой мировой войны, когда французское морское министерство принимает решение построить здесь верфь. Население Ле-Тре стало стремительно расти благодаря притоку иностранных рабочих, преимущественно из Польши, Югославии, Чехословакии и Италии. К 1972 году, когда верфь была закрыта, на ней было построено около 200 кораблей для французского Военно-морского флота.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Николая XIII века
 Развалины замка XII века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 55,9 %
 строительство — 6,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 20,3 %
 государственные и муниципальные службы — 16,7 %

Уровень безработицы (2017) — 19,6 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 990 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ле-Тре с 2014 года занимает Патрик Калле (Patrick Callais). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил во 2-м туре, получив 55,46 % голосов.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции